Rakotomalala Mario (dit Dominol), né le  à Antananarivo, est un joueur malgache de rugby à XV. Il évolue au poste de troisième ligne aile, deuxième ligne ou numéro 8. Il fait 1,75 mètre pour 93 kg. C'est un excellent plaqueur et sauteur.

Club
 US Ankadifotsy

Palmarès
 Vice-champion d'Afrique 2005 et 2007

Notes et références 

Joueur malgache de rugby à XV
Deuxième ligne (rugby à XV)
Naissance en décembre 1983
Naissance à Antananarivo